Elisabeth-Stiftung (St. Elisabeth-Stiftung bzw. Elisabethenstift) steht für
St. Elisabeth-Stiftung (Bad Waldsee)
 Elisabeth-Stiftung (Birkenfeld)
 Agaplesion Elisabethenstift, Frankfurt (Main)